Грузины может означать:

 Грузины — народ.
 Грузины — исторический район в Москве на Пресне.
 Грузины — деревня в Торжокском районе Тверской области России.

См. также 
 Грузин (значения)
 Грузинка (значения)
 Грузино
 Грузинское
 Грузия (значения)
 Гурджи